Сантовения-де-ла-Вальдонсина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 30,41 км². Население — 1 969 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона